(The) Royals (englisch für „die Königlichen“) steht für:
 als Rubriktitel für populäre Berichterstattung über das Privatleben Hochadeliger, siehe Regenbogenpresse
 The Royals (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (seit 2015)

Musik:
 The “5” Royales, US-amerikanische R&B-Band, 1951 als The Royals
 The Royal Jokers, US-amerikanische R&B-Gesangsgruppe, 1954 als The Royals
 The Midnighters, US-amerikanische R&B-Band, 1952 als The Royals
 The Royals (Musikproduzent), deutscher Musikproduzent
 Royals (Lied), Lied der neuseeländischen Sängerin Lorde (2013)
 Royals & Kings, Lied des deutschen Duos Glasperlenspiel (2018)

Sportvereine:
 FC Reading, englischer Fußballverein
 Kansas City Royals, US-amerikanisches Baseball-Team
 Victoria Royals, kanadische Eishockeymannschaft
 Reading Royals, US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Cincinnati Royals, US-amerikanische Basketballmannschaft, heute Sacramento Kings
 Regensburg Royals, deutscher American-Football-Verein

Siehe auch:
 Royal (Begriffsklärung)
 Royale (Begriffsklärung)